Sobottka ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Sobottka (* 1964), deutscher Eishockeyspieler
 Gustav Sobottka (1886–1953), deutscher Politiker
 Marcel Sobottka (* 1994), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Sobotka (Begriffsklärung)